Dit is een lijst van planetoïden 43501-43600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (43501) - || 2001 CW22|| 1 februari 2001 || LONEOS
|-
| (43502) - || 2001 CY28|| 2 februari 2001 || LONEOS
|-
| (43503) - || 2001 CK29|| 2 februari 2001 || LONEOS
|-
| (43504) - || 2001 CF33|| 13 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43505) - || 2001 CK33|| 13 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43506) - || 2001 CE36|| 15 februari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (43507) - || 2001 CN39|| 13 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43508) - || 2001 CV40|| 15 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43509) - || 2001 CY44|| 15 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43510) - || 2001 CG46|| 15 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43511) Cima Ekar || 2001 CP8|| 11 februari 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (43512) - || 2001 CL49|| 2 februari 2001 || LONEOS
|-
| (43513) - || 2001 DG4 || 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43514) - || 2001 DO5 || 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43515) - || 2001 DS11|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43516) - || 2001 DH12|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43517) - || 2001 DO13|| 19 februari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (43518) - || 2001 DQ15|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43519) - || 2001 DP16|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43520) - || 2001 DM17|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43521) - || 2001 DU19|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43522) - || 2001 DX20|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43523) - || 2001 DJ22|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43524) - || 2001 DQ30|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43525) - || 2001 DR32|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43526) - || 2001 DD37|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43527) - || 2001 DS51|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43528) - || 2001 DZ59|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43529) - || 2001 DF65|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43530) - || 2001 DN69|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43531) - || 2001 DC71|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43532) - || 2001 DX72|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43533) - || 2001 DE74|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43534) - || 2001 DZ78|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43535) - || 2001 DE97|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43536) - || 2001 DS107|| 22 februari 2001 || Spacewatch
|-
| (43537) - || 2001 EF2 || 1 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43538) - || 2001 EJ6 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (43539) - || 2001 EF12|| 3 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43540) - || 2001 EY13|| 15 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43541) - || 2001 EC23|| 15 maart 2001 || Spacewatch
|-
| (43542) - || 2001 EC27|| 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (43543) - || 2001 FB3 || 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43544) - || 2001 FM3 || 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43545) - || 2001 FL5 || 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43546) - || 2001 FJ8 || 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43547) - || 2001 FU10|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (43548) - || 2001 FP11|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (43549) - || 2001 FN16|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (43550) - || 2001 FS24|| 17 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43551) - || 2001 FY28|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43552) - || 2001 FT34|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43553) - || 2001 FT39|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43554) - || 2001 FW44|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43555) - || 2001 FJ60|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43556) - || 2001 FK60|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43557) - || 2001 FA61|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43558) - || 2001 FW62|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43559) - || 2001 FU64|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43560) - || 2001 FX64|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43561) - || 2001 FD80|| 21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43562) - || 2001 FE97|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43563) - || 2001 FB102|| 17 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43564) - || 2001 FG108|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43565) - || 2001 FC110|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43566) - || 2001 FQ116|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43567) - || 2001 FL120|| 26 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43568) - || 2001 FV134|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (43569) - || 2001 FY142|| 23 maart 2001 || NEAT
|-
| (43570) - || 2001 FQ150|| 24 maart 2001 || LONEOS
|-
| (43571) - || 2001 FD165|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (43572) - || 2001 FH167|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (43573) - || 2001 FC169|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (43574) Joyharjo || 2001 FU192|| 26 maart 2001 || M. W. Buie
|-
| (43575) - || 2001 GQ6 || 14 april 2001 || NEAT
|-
| (43576) - || 2001 HO28|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (43577) - || 2001 HH36|| 29 april 2001 || LINEAR
|-
| (43578) - || 2001 KD15|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (43579) - || 2001 KW26|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (43580) - || 2001 KQ37|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (43581) - || 2001 KS52|| 18 mei 2001 || LONEOS
|-
| (43582) - || 2001 KO59|| 26 mei 2001 || LINEAR
|-
| (43583) - || 2001 KR59|| 26 mei 2001 || LINEAR
|-
| (43584) - || 2001 KW66|| 30 mei 2001 || LINEAR
|-
| (43585) - || 2001 LZ18|| 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (43586) - || 2001 OD26|| 19 juli 2001 || NEAT
|-
| (43587) - || 2001 PA10|| 8 augustus 2001 || NEAT
|-
| (43588) - || 2001 PL14|| 14 augustus 2001 || J. Broughton
|-
| (43589) - || 2001 QW || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (43590) - || 2001 QD2 || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (43591) - || 2001 QX55|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (43592) - || 2001 QC72|| 20 augustus 2001 || C. Wolfe
|-
| (43593) - || 2001 QR73|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (43594) - || 2001 QP101|| 18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (43595) - || 2001 QT101|| 18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (43596) - || 2001 QK126|| 20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (43597) - || 2001 QT163|| 31 augustus 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (43598) - || 2001 QY195|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (43599) - || 2001 QS256|| 25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (43600) - || 2001 RG22|| 7 september 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten